Вулиця Лепкого — вулиця у Дрогобичі
 Вулиця Лепкого — вулиця у селі Жуків
 Вулиця Лепкого — вулиця у Івано-Франківську.
 Вулиця Лепкого — вулиця у Калуші.
 Вулиця Лепкого — вулиця у Львові
 Вулиця Лепкого — вулиця у Старому Самборі.
 Вулиця Лепкого — вулиця у Стрию.

Вулиці, названі на честь людей